Ую́тное — название населённых пунктов:

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Уютное — село в Слободзейском районе.

Россия 
 Уютное — деревня в Марьяновском районе Омской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Уютное — село в Нижнегорском районе.
 Уютное — село в Сакском районе.
 Уютное — исчезнувшее село на территории Городского округа Судак/Судакского городского совета.